Censor est le nom latin d'un magistrat romain.
Censor est un film indien de Dev Anand (2001).
Censor est un film britannique de Prano Bailey-Bond (2021).
Censor est un pseudonyme de Gianfranco Sanguinetti.